Fiske Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Fiske Creek (Cache Creek), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Fiske Creek (Puyallup River), Fluss im Bundesstaat Washington